Kuron ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Kuron (1904–1963), deutscher Bodenkundler
 Herbert Kuron (1888–1951), schlesisch-deutscher Maler
 Jacek Kuroń (1934–2004), polnischer Bürgerrechtler und Politiker
 Karl Kuron (1918–1992), deutscher Politiker und Gewerkschafter
 Klaus Kuron (1936–2020), deutscher Doppelagent (Bundesrepublik Deutschland, DDR)

Kuron ist außerdem der Name von:
 Verlag Irene Kuron, ehemaliger deutscher Buchverlag mit Sitz in Bonn